Antoine-Claude Pasquin Valéry (1789-1847) – Scrittore nonché bibliotecario del castello di Versailles
 Paul Valéry (1871-1945) – scrittore, poeta e filosofo francese